Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1994./95.

4. HNL NS Zagrebačke regije

Istok 
Klubovi koji se danas nalaze na području Grada Zagreba, Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK Maksimir

Zapad 
Klubovi koji teritorijalno pripadaju Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji.

 Izvori: 
 Sedam i pol desetljeća nogometnog kluba ZET (1927. – 2002.)  
 Karlovački tjednik  
 Monografija zagorskog sporta

4. HNL Sjever

Skupina A 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju  
 Varaždinske vijesti

Skupina B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

4. HNL – Zapad (Požega) 
4. HNL – Zapad se od sljedeće sezone nazivala 1. ŽNL Požeško-slavonska. U sezonama 1994./95.,1995./96., 1996./97. i 1997./98. u 1. ŽNL Požeško-slavonska su se natjecali i klubovi s područja Općina Feričanci, Đurđenovac, Podgorač, Donja Motičina te Grada Našica jer su tada administrativno pripadali Požeško-slavonskoj županiji. NK Slavija Pleternica se plasirala u viši rang, a u niži rang su ispali NK Vihor Jelisavac, NK Victoria Markovac Našički, NK Omladinac i NK Lađanska.

 Izvori: 
 NK Kutjevo 1925. – 2005. 
 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.)

Splitska nogometna liga 
Klubovi s područja Splitsko-dalmarinske županije.

 Izvori: 
 HNK Sloga – 90 godina nogometa u Mravincima 1925. – 2015.

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 

1994-95
 4